HN poate fi:

 Honduras, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 [[.hn
s]], domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Hondura

Legături externe 
  „HN” la acronymfinder.com